Aidem Media (повна назва: Aidem Media Karolina Szablewska-Olejarz) – польський виробник комп'ютерних ігор та навчальних програм для дітей на додачу до виробництва телевізійних програм. Фірма заснована у 1997 році. Видала велику кількість пізнавально-розвиваючих дитячих ігор з українською локалізацією.

Вибірковий Список Ігор та Комп'ютерних Програм 
 Niesamowite Przygody Bolka i Lolka - Tajemnicze Zamczysko Reksio i Miasto SeKretów Domisie - Kolorowy Świat 
 Łamigłówki Reksia - Wielki odkrywca
 Mądre Dziecko - myślę, tworzę i wiem
 Mądre Dziecko - mój pierwszy angielski
 Mądre Dziecko mam 6-7 lat
 Mądre Dziecko mam 7-8 lat
 ABC z Reksiem
 Alibaba
 Bolek i Lolek – Moje pierwsze literki
 Bolek i Lolek – Olimpiada letnia 
 Bolek i Lolek – Tajemnicze zamczysko 
 Bolek i Lolek – Zwariowana olimpiada
 Doktor Dolittle
 Herkules
 Kopciuszek 
 Król Maciuś Pierwszy – Wesołe Miasteczko
 Król Maciuś Pierwszy. Wyspa Togo-Pogo
 Królewna Śnieżka
 Królowa śniegu
 Księga Dżungli
 Mała Syrenka
 Pocahontas
 Piękna i Bestia
 Piotruś Pan
 Podróże Guliwera
 Przygody Odyseusza
 Sindbad
 Roszpunka
 Robin Hood
 Reksio i skarb piratów Reksio i Ufo Reksio i Czarodzieje Reksio i Wehikuł czasu Reksio i Kapitan Nemo Reksio i Kretes w akcji Reksio i Kretes: Tajemnica Trzeciego Wymiaru'''
 Robinson Cruzoe Śpiąca Królewna Tezeusz i nić Ariadny Wojna trojańska Wyprawa po złote runo Телевізійні програми 
 Królestwo Maciusia 
 Poszukiwacze zaginionych tajemnic 
 Kodołamacze''

Польські виробники комп'ютерних ігор
Засновані в Польщі 1997